Caledonian bezeichnet:

 Caledonian, schottische Whiskybrennerei
 Caledonian Brewery, schottische Brauerei
 Caledonian Motor Car & Cycle Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Caledonian (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Caledonian Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft
 Caledonian Sleeper

Siehe auch:
 kaledonisch